Абзал Талгатулы Бейсебеков (; 30 ноября 1992, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник клуба «Астана» и сборной Казахстана. Семикратный чемпион Казахстана (2014—2019, 2022).

Карьера

Клубная 
Абзал является воспитанником алматинского «Кайрата». Дебютировал в 2008 году нападающим , сыграв в 15-летнем возрасте 5 игр в Премьер-лиге. 

В 2009 году «Кайрат» по финансовым причинам снялся с чемпионата, заявившись в Первой лиге . И Бейсебеков перешёл в «Локомотив» (Астана), где и забил свой первый мяч в Премьер-лиге в возрасте 16 лет. Этим он установил рекорд как самый молодой автор гола в КПЛ . 

2010 год провёл в алматинском «Кайрате», который вернулся в Премьер-лигу. 

В 2011 году выступал в усть-каменогорском «Востоке». 

В 2012 году снова подписал контракт со своим бывшим клубом, который уже назывался «Астана». 

С февраля 2014 года на 4 месяца уехал в аренду в польскую «Корону»  из города Кельце. Выступал вместе с другим казахстанцем Сергеем Хижниченко, но сыграл лишь 4 игры в Экстраклассе, забил гол «Ягеллонии»  и уехал домой . И уже прочно занял своё место в основе «Астаны». 

За 5 сезонов (2014–2018) пять раз подряд становился с Клубом чемпионом Казахстана .

В сборной 
13 октября 2014 года был призван из «Астаны» российским главным тренером Юрием Красножаном в национальную сборную Казахстана. Дебютировал в квалификации чемпионата Европы 2016 против сборной Чехии (2:4). В последнем сезоне 2018 года участвовал во всех 9 матчах сборной под руководством болгарина Станимира Стойлова.

Достижения

Командные 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана (6): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Вице-чемпион Казахстана (1): 2013
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2012, 2016
 Финалист Кубка Казахстана (1): 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана (5): 2015, 2018, 2019, 2020, 2023
 Финалист Суперкубка Казахстана (3): 2013, 2016, 2017

Личные 
Лучший правый защитник чемпионата Казахстана 2018 года по версии ПФЛК . (Причём был вторым все три предыдущих сезона.)
В январе 2019 года по итогам опроса болельщиков «Астаны» вице-капитан Бейсебеков признан «лучшим правым защитником в истории клуба» .

Благотворительность 
В феврале 2019 года посредством благотворительного фонда «Харекет» помог купить квартиру многодетной семье в посёлке Жетыбай (Мангистауская область) .

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Корона»